Ха́ггинс, Ха́ггинз () — английская фамилия. Известные носители:

 Хаггинс, Годфри, 1-й виконт Малверн (1883—1971) — родезийский государственный деятель. Премьер-министр Южной Родезии (1933—1953), премьер-министр Федерации Родезии и Ньясаленда (1953—1956).
 Хаггинс, Колин (род. 1978) — американский уличный пианист.
 Хаггинс, Корнелиус (род. 1974) — сент-винсентский футболист и футбольный тренер.
 Хаггинс, Маргарет Линдси (1848—1915) — английский астроном.
 Хаггинс, Уильям (1824—1910) — английский астроном.
 Хаггинс, Чарлз Брентон (1901—1997) — американский физиолог и онколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1966).

Примечания